Цыгалко () — белорусская фамилия. Известные носители:

 Цыгалко, Максим Владимирович (1983—2020) — белорусский футболист.
 Цыгалко, Юрий Владимирович (род. 1983) — белорусский футболист.